Аойс:

 Аойс — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра
 Аойс — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Наварра